Panico ist der Name folgender Personen und Unternehmen:

 Fernando Panico (* 1946), italienischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Crato
 Giovanni Panico (1895–1962), italienischer Geistlicher, Diplomat des Heiligen Stuhls
 Louis Panico (1898–1986), italo-amerikanischer Jazz-Kornettist
 Patrizia Panico (* 1975), italienische Fußballspielerin
 Panico Alpinverlag